Griesbach ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Bad Griesbach im Rottal, als Kurort bekannte Stadt im Landkreis Passau, Bayern
 Bad Griesbach im Schwarzwald, Ortsteil von Bad Peterstal-Griesbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Griesbach (Issigau), Ortsteil der Gemeinde Issigau, Landkreis Hof, Bayern
 Griesbach (Kranzberg), Ortsteil der Gemeinde Kranzberg, Landkreis Freising, Bayern
 Griesbach (Mähring), Ortsteil des Marktes Mähring, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Griesbach (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Griesbach (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Griesbach (Zwiesel), Ortsteil der Stadt Zwiesel, Landkreis Regen, Bayern
 Burggriesbach, Ortsteil der Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Sollngriesbach, Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Griesbach (Schneeberg), Stadtteil von Schneeberg, Sachsen

in Österreich:
 Griesbach (Gemeinde Groß Gerungs), Niederösterreich
 Griesbach (Gemeinde Haugschlag), Niederösterreich
 Griesbach (Gemeinde Karlstein an der Thaya), Niederösterreich
 Griesbach (Gemeinde Waidhofen an der Thaya-Land), Niederösterreich
 Griesbach (Gemeinde Neukirchen), auch Brunn im Gries, Ortsteil von Neukirchen an der Enknach, Oberösterreich
 Griesbach (Gemeinde Steegen), Ortsteil von Steegen, Oberösterreich

in der Schweiz:
 Griesbach BE, Ortschaft in der Gemeinde Sumiswald, Kanton Bern

in Frankreich:
 Griesbach-au-Val, Kommune im Oberelsass, Frankreich
 Griesbach-le-Bastberg, Ortsteil von Bouxwiller (Buchsweiler), Frankreich
 Griesbach, Teil der Gemeinde Gundershoffen im Unterelsass, Frankreich

Griesbach ist der Name folgender Gewässer

 Griesbach (Aare), linker Zufluss der Aare im Thunersee bei Leissigen, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Griesbach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Leibi, Gemeinde Nersingen, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Griesbach (Drau), rechter Zufluss der Drau vor Mittewald, Gemeinde Anras, Bezirk Lienz, Bundesland Tirol, Österreich
 Griesbach (Garchinger Mühlbach), rechter Zufluss des Garchinger Mühlbachs (zur Isar) aus der Isaraue vor dem Forschungszentrum, Garching bei München, Landkreis München, Bayern
 Griesbach (Gießen), rechter Zufluss der Gießen (zur Iller) an der Herrenmühle von Dettingen an der Iller, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Griesbach (Großache) – zwei Zuflüsse der auch andere Namen führenden Großache im Bezirk Kitzbühel, Tirol; flussabwärts:
 Griesbach (Großache), rechter Zufluss des hier Kitzbüheler Ache genannten Flusses unterhalb von Wiesenschwang, Gemeinde Oberndorf in Tirol
 Griesbach oder Grießbach (Großache), rechter Zufluss bei Erpfendorf, Gemeinde Kirchdorf in Tirol
 Griesbach (Grünen), rechter Zufluss der Grünen oder Grüene nach Sumiswald, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Griesbach (Heinbach), rechter Zufluss des Heinbachs (zur Fichtelnaab) vor Friedenfels, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Griesbach, oberster Namensabschnitt des Klotzbachs bis vor Beuren, Stadt Heubach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Griesbach (Inn), linker Zufluss des Inns in Telfs-Pfaffenhofen, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Griesbach (Laschbach), linker Zufluss des Laschbachs (zum Hirtenbach, zum Trubbach, zum Regnitz-Altarm in Forchheim) bei Weingarts, Gemeinde Kunreuth, Landkreis Forchheim, Bayern
 Griesbach (Mamminger Bach), rechter Oberlauf des Mamminger Bachs (zur Isar) bis Hirnkofen, Gemeinde Mamming, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Griesbach (Mindel), rechter Zufluss der Mindel nach Münsterhausen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Griesbach (Mittlere Aurach), rechter Zufluss der Mittleren Aurach beim Grieshof, Markt Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Griesbach (Möhlin), linker Zufluss der Möhlin zwischen der Hinteren Hattenmühle und Ehrenstetten, Gemeinde Ehrenkirchen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Griesbach (Paar) – zwei Zuflüsse der Paar im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern; flussabwärts:
 Griesbach (Paar, Obergrießbach), linker Zufluss bei Obergriesbach
 Griesbach (Paar, Aichach), rechter Zufluss in Aichach
 Griesbach (Perlbach), (höherer?) linker Zufluss des Perlbachs (zum Regen nach Wiesing) bei Mühlthal, Markt Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Griesbach (Pram), linker Zufluss der Pram bei Untergriesbach, Markt Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Griesbach (Rosanna), linker Zufluss der Rosanna in Flirsch, Bezirk Landeck, Tirol
 Griesbach (Ruetz) – zwei Zuflüsse der Ruetz im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol; flussabwärts:
 Griesbach (Ruetz, Fulpmes), rechter Zufluss an der Gemeindegrenze von Fulpmes zu Telfes im Stubai
 Griesbach (Ruetz, Telfes im Stubai), linker Zufluss im Gemeindegebiet von Telfes im Stubai
 Griesbach (Sendersbach), rechter Zufluss des Sendersbachs (zur Melach) an der Kemater Alm, Gemeinde Grinzens, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Griesbach (Schladeinbach), rechter Zufluss des Schladeinbachs (zur Deutschen Thaya) bei Griesbach, Gemeinde Karlstein an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Griesbach, Oberlaufabschnitt des Schleipfbachs, (zum Haselbach) bis zur Gemeindegrenze von Kirchhaslach zu Markt Babenhausen, beide Landkreis Unterallgäu, Bayern; Namensabschnittsfolge Griesbach → Bachgraben → Schleipfbach
 Griesbach (Venter Ache), rechter Zufluss der Venter Ache vor Heiligkreuz, Gemeinde Sölden, Bezirk Imst, Tirol
 Griesbach (Wilde Gutach), rechter Zufluss der Wilden Gutach bei Neuenweg, Ortsteil Altsimonswald, Gemeinde Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Griesbach (Wondreb), linker Zufluss der Wondreb gegenüber Hiltershof, Markt Mähring, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Griesbach (Zeller See), westlicher Zufluss des Zeller Sees in Zell am See, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Griesbach (Zwettl), rechter Zufluss der Zwettl bei Frauendorf, Stadtgemeinde Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

 Griesbachkanal, bis zur Unterquerung der Gießen Allmendseeablauf, linker Zufluss des Griesbach (Gießen) an der Häuserzeile Am Gießenbach (!) westlich des Illerkanals von Kellmünz an der Iller, Landkreis Neu-Ulm, Bayern

Griesbach ist der Familienname folgender Personen:
 Astrid Griesbach (* 1956), deutsche Theaterregisseurin
 Franz Griesbach (1892–1984) deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Heinz Griesbach (1918–2008), deutscher Sprachwissenschaftler und Lehrbuchautor
 Hermann Griesbach (1854–1941), deutscher Naturwissenschaftler
 Jochen Griesbach (* 1970), deutscher Klassischer Archäologe
 Johann Jakob Griesbach (1745–1812), deutscher Theologe
 Karl Griesbach (1904–1944?), österreichischer Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Karl Ludolf Griesbach (1847–1907), österreichischer Naturwissenschaftler
 Karl-Rudi Griesbach (1916–2000), deutscher Komponist
 Marie Griesbach (1896–1984), deutsche Revolutionärin
 Robert Louis Griesbach (* 1961), deutscher Entertainer
 Walter Griesbach (1902–1943), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus
 Walter E. Griesbach (1888–1968), deutscher Mediziner
 Wilhelm Christian Griesbach (1772–1838), Oberbürgermeister von Karlsruhe (1809–1816)

Siehe auch:
 Griesgraben
 Grießbach
 Herren von Griesbach-Waxenberg, auf Schloss Griesbach und Burg Waxenberg
 Obergriesbach
 Untergriesbach
 Griesbachhypothese, siehe Zwei-Evangelien-Theorie